Gustave Glotz (1862-1935), historien français, spécialiste de la Grèce antique ;
 Michel Glotz (1931-2010), producteur musical et agent artistique français ;
 Peter Glotz (1939-2005), homme politique allemand ;
 Samuël Glotz (1916-2006), folkloriste belge.

Homonymie de patronyme